Tikkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tikkasaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Tikkasaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 

Robotskapade Finlandförgreningar